Провулок Ранковий (раніше — Прову́лок Більшови́цький () — провулок в Хвилинці у Новобаварському районі Харкова. Довжина 220 метрів. Починається від перетину з вулицею Михайлівською. Перетинає вулицю Червона Алея. Закінчується на перетині з вулицею Гуківською. У провулку одноповерхова житлова забудова.

20 листопада 2015 року сесія Харківської міської ради ухвалила рішення «Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова», яким провулок Більшовицький перейменовано на провулок Ранковий.

Посилання

Ранковий
Провулки Харкова